Dominick ist der Familienname folgender Personen:
 Frederick H. Dominick (1877–1960), US-amerikanischer Politiker
 Peter H. Dominick (1915–1981), US-amerikanischer Politiker

Dominick ist eine Schreibvariante des männlichen Vornamens Dominik

Siehe auch:
 Dominick & Eugene
 Dominic
 Dominik
 Domnick